Владимир Никитович Шевче́нко (; 1929—1987) — украинский советский кинорежиссёр. Заслуженный деятель искусств УССР (1976), посмертно лауреат Государственной премии СССР (1988), лауреат Государственной премии УССР им. Т. Г. Шевченко (1978), посмертно лауреат премии «Ника» (1989).

Биография 

Владимир Шевченко родился 23 декабря 1929 года в городе Балта (ныне Одесская область, Украина). 

В 1967 году окончил операторский факультет ВГИКа. 

После аварии на Чернобыльской АЭС в качестве режиссёра и автора сценария пребывая в эпицентре катастрофы снял уникальный документально-публицистический фильм «Чернобыль. Хроника трудных недель», который был оценён рядом высоких наград. 

Владимир Шевченко скончался 30 марта 1987 года в Киеве от лучевой болезни и тяжелого химического отравления, полученных в результате пребывания на ЧАЭС.

Фильмография 
  — Поезд чрезвычайного назначения
  — Контрудар

Документальные фильмы 
  — Кулунда. Тревоги и надежды 
  — Время, помни!
  — Добрый день, Львов
  — Древний город Льва
  — Искупление 
  — Битва за Киев (в соавторстве) 
 — — Советская Украина. Годы борьбы и побед (кинотрилогия из фильмов «Начало пути», «Огненный путь», «Путь свершений») 
  — Украина славит героев 
  — Высота Максима Гуржия 
  — Ради мира на Земле 
  — Имя твоё — Севастополь
  — Чернобыль. Хроника трудных недель (Чорнобиль — Хроніка важких тижнів)

Награды 
 Заслуженный деятель искусств УССР (1976)
 Государственная премия УССР имени Т. Г. Шевченко (1978) — за документальную кинотрилогию «Советская Украина. Годы борьбы и побед», совместно с И. А. Грабовским и И. Ю. Малышевским 
 Государственная премия СССР (1988) — за документально-публицистический фильм «Чернобыль. Хроника трудных недель», посмертно, совместно с В. И. Крипченко и В. В. Таранченко
 премия «Ника» (1989) — за лучшую работу оператора неигрового кино — фильм «Чернобыль. Хроника трудных недель», посмертно, совместно с Виктором Крипченко и Владимиром Таранченко.

Память 

 Является почетным гражданином г. Киев, в нескольких городах страны ему установлены мемориалы.
 В его честь назван астероид главного пояса 6684 Володшевченко — открытый 19 августа 1977 года астрономом КрАО Н. С. Черных.

Примечания

Ссылки 
 Шевченко Володимир Микитович
 Чернобыль Взгляд ценою в жизнь

Социалистический реализм
Члены Союза кинематографистов СССР
Выпускники ВГИКа